Kalayaan ist:
 eine Gemeinde in der philippinischen Provinz Laguna, siehe Kalayaan (Laguna)
 eine Gemeinde in der philippinischen Provinz Palawan, siehe Kalayaan (Palawan)